Липки — микрорайон вблизи города-спутника Смолевичи, рядом с трассой М1, до сих пор ведётся строительство микрорайона малоэтажной застройки.

Согласно «Проекту градоэкономического обоснования создания города-спутника г. Минска в г. Смолевичи», разработанному УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» в 2009 году была определена площадка для размещения жилого района для жителей г. Минска.

Размещение усадебной жилой застройки в юго-восточном направлении (по дороге на Жодино) в районе дер. Липки с объектами торговли и детскими учреждениями

Большинство улиц Микрорайона Липки названы в честь известных Белорусских и Польских людей.

Населённые пункты Смолевичского района
Города-спутники